El término Piedra del Destino puede referirse a:

La Piedra de Scone, sobre la que se coronaban los reyes de Escocia, y posteriormente los de Inglaterra y Reino Unido.
La Lia Fáil o "Piedra de Tara", piedra de coronación de los Grandes Reyes de Irlanda.